Ел Кантилито има више значења:

 Ел Кантилито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кантилито (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику